Dömötör ou Domotor sont des patronymes pouvant désigner :

Patronyme
Dömötör (mort en 1387), cardinal hongrois
Louis Domotor (né en 1943), homme politique provincial canadien
 (1875-1962), homme politique hongrois
Ryan Domotor, homme politique provincial canadien
Zoltán Dömötör (1935-2019), joueur de water-polo hongrois

Voir aussi
, plus vieux bâtiment de Szeged en Hongrie

Homonymie de patronyme